Ел Сол, Гранха има више значења:

 Ел Сол, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сол, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику